Tour Independencia, o Gira de la Independencia, fue una gira musical de la banda mexicana Rojo, llevada a cabo entre 2005 y 2007 y hecha para promocionar su tercer álbum de estudio Dia de independencia, de 2004. 

Para esta gira, la banda ya era reconocida a nivel internacional como una de las bandas de música cristiana más populares e influyentes en Estados Unidos, México y Latinoamérica.

Repertorio del tour 
La banda incluyó en el repertorio de esta gira algunas de las canciones del nuevo álbum y contenía también las canciones de los discos anteriores que le habían dado el éxito al grupo.
 Ok
 Brillaré
 Digno eres Tu
 Adiós, Good by
 Le voy a Cristo
 Bajo tu control (A partir de 2006)
 Prefiero
 Hasta que ya no respire más
 Revolución
 Gasolina
 Desde el Amanecer
 Te Alabaré mi buén Jesús

El repertorio variaba de acuerdo al concierto, lugar y evento.

Fechas de la gira

Reconocimientos 
El 18 de agosto de 2005, la banda visitó Nicaragua; en Matagalpa, recibió de manos del vice-alcalde de aquel lugar las “llaves de la ciudad”.

Referencias 

 https://web.archive.org/web/20160304083328/http://www.rojoweb.com/giras2005.html
 https://web.archive.org/web/20151228042414/http://www.rojoweb.com/giras2006.html
 https://rojoweb.wordpress.com/tour/

Giras musicales de 2005
Giras musicales de 2006
Giras musicales de 2007
Giras musicales de artistas cristianos